Љусићи могу бити:

 Љусићи (Калиновик), насељено мјесто у општини Калиновик, Република Српска, БиХ
 Љусићи (Коњиц), насељено мјесто у општини Коњиц, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ